Tōbunken (jap. ) bezeichnet:
 das Nationale Forschungsinstitut für Kulturgüter Tokio
 das Institut für Asienstudien der Universität Tokio (engl. Institute for Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo)